La battaglia
 titolo originale del film In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi